François Erlenbach, né le  à Versailles, est un haut fonctionnaire français agissant dans le domaine de la culture.

Parcours 
Dans les années 1980, il est directeur de cabinet et secrétaire général adjoint de la mairesse de Cannes Anne-Marie Dupuy, ancienne conseillère de Pompidou. François Erlenbach poursuit ses activités professionnelles comme secrétaire général du Festival de Cannes, et, jusqu'en 2003, conseiller auprès du président de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Il a été nommé «  Monsieur Mécénat » le  auprès de Jean-Jacques Aillagon, alors ministre de la Culture, dans le cadre de la mise en place de la loi française sur le mécénat.

Il a été directeur régional des affaires culturelles du Limousin, puis de Haute-Normandie pendant trois ans, et depuis le , de Bretagne.

Références 

Direction du festival de Cannes
Naissance en janvier 1946
Personnalité liée au domaine de Versailles
Naissance à Versailles